El nombre Luis Álvaro puede referirse a:

Luis Álvaro, guionista y cómico de stand up español.
Luis Álvaro, (1972- ) piloto de motociclismo español.